Boell ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Boell (1890–1947), deutscher evangelischer Kirchenmusiker, Organist und Chorleiter

Siehe auch:
 Böll